Беллинцона:

 Беллинцона — город в Швейцарии.
 Беллинцона — округ в кантоне Тичино, Швейцария.
 Беллинцона — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Беллинцона.
 Беллинцона — итальянский кантон Гельветской республики.